Rebel betyder oprører, og er brugt i flere sammenhænge, som f.eks.
 Sydstaterne i den amerikanske borgerkrig
 Restaurant Rebel – restaurant i København
 Rebel (organisation) – en nu opløst dansk ungdomsorganisation på venstrefløjen.
 Rebell – det norske Rød Ungdoms magasin frem til 2004

Rebel er også et efternavn, som bl.a. bæres af
 Lise-Lotte Rebel, biskop